Provincia di Sarangani – provincia delle Filippine
Sarangani – municipalità delle Filippine nella Provincia di Davao del Sur